Il singolare dell'ASB Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Patty Fendick era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–0 Belinda Cordwell.

Teste di serie

  Patty Fendick (campionessa)
  Gretchen Magers (secondo turno)
  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Halle Cioffi (secondo turno)

 Sandra Wasserman (secondo turno) 
 Belinda Cordwell (finale) 
 Jo Durie (semifinali) 
 Beverly Bowes (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1989